St Brendan’s Church, St Brendan’s Cathedral oder St Brendan’s Chapel steht für:

 St Brendan’s Church (Barra)
 St. Brendan’s Church (New York), Bronx
 St. Brendan Catholic Church (Los Angeles)
 St Brendan’s Cathedral (Loughrea)
 St Brendan’s Chapel (Skipness)

Siehe auch:
 Sankt-Brendan-Kathedrale von Ardfert